Le Tournoi de Miami 1986 s'est déroulé du 10 au  à Boca West et a été joué sur surface dure.

Faits marquants 
 Le tenant du titre Tim Mayotte déclare forfait à cause de douleurs abdominales qui l'avaient forcé à déclarer forfait lors de la finale aux U.S. Pro Indoor Tennis Championships.
 Jimmy Connors refuse de terminer son match lors de sa demi-finale face à Ivan Lendl à la suite d'un litige avec l'arbitre.
 Stefan Edberg abandonne lors de sa demi-finale face à Mats Wilander à la suite d'une douleur abdominale.
 Ivan Lendl remporte le tournoi en simple en battant Mats Wilander en finale. Il décroche ainsi son  ATP en simple.
 En double, Brad Gilbert et Vincent Van Patten s'imposent en finale à la suite du forfait de Stefan Edberg et Anders Järryd. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final 
Victoire en 3 sets gagnants à partir des quarts de finale.

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Qualifiés

Tableau final 
Victoire en 3 sets gagnants à partir des demi-finales.

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Miami
 Saison 1986 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 1986
Tennis aux États-Unis en 1986
Miami
Compétition de tennis à Boca Raton
Sport en février 1986